Iatinion o Iatinos (llatí Iaeta o Ietae) fou una ciutat de l'interior de Sicília, al nord-oest de l'illa, no lluny de Panormos en una posició elevada. És esmentada per Phlistos com a fortalesa, el mateix que diu Tucídides. Pertanyia als sículs i fou ocupada per Gilippos en la seva marxa cap a Himera per l'interior de l'illa des Siracusa. Apareix com a ciutat independent en temps de Pirros de l'Epir, que la va atacar per la seva forta posició que li servia per un atac a Panormos; la ciutat va capitular immediatament. A la Primera Guerra Púnica fou ocupada per una guarnició cartaginesa però a la caiguda de Panormos aquestes forces es van retirar i la ciutat va obrir les portes als romans. Sota el poder de Roma fou un municipi però de segona fila. Ciceró l'esmenta com una de les ciutats arruïnades per Verres. Plini el Vell l'esmenta com a ciutat estipendiaria.

Tomaso Fazello parla d'una antiga fortalesa anomenada Iato a una muntanya anomenada Monte di Iato (Monte di San Cosmano) a uns 22 km de Palerm i 18 km d'Entella, que havia estat destruïda per Frederic II juntament amb aquesta darrera ciutat. És probable que el lloc de l'antiga ciutat fou aquesta muntanya.

Ciutats romanes de Sicília
Ciutat metropolitana de Palerm